Flüchtlinge werden nicht nur in Flüchtlingslagern untergebracht, sondern leben vermehrt auch in urbanen Ballungsgebieten in sich entwickelnden Ländern. Diese Flüchtlinge, mehr als 60 % der Flüchtlinge und 80 % der intern vertriebenen Personen, werden als urbane Flüchtlinge bezeichnet. Gründe für das Leben in der Stadt können entweder sein, dass das Territorium oder der Staat in welches sie flüchteten keine Flüchtlingslager bereitstellt (z. B. Ägypten, Syrien), oder dass die Flüchtlinge selbst es bevorzugen außerhalb von Flüchtlingslagern zu leben, unter anderem, um weniger auf Unterstützung von Hilfsorganisationen angewiesen zu sein und mehr ökonomische Freiheiten zu besitzen. Allerdings kann die UNHCR urbane Flüchtlinge weniger gut vor Übergriffen und Rechtsverletzungen der Bevölkerung oder der Polizei beschützen.

Seit 2017 werden urbane Flüchtlinge von der UNHCR bevorzugt für Resettlement vorgeschlagen, gegenüber Flüchtlingen die in Lagern untergebracht sind.

Urbane Zentren mit Flüchtlingsbevölkerung

Einzelnachweise 

Flüchtlingsthematik
Personenbezeichnung (Migration)